Peter O’Brien, 1. baron O’Brien – irlandzki i brytyjski sędzia
 Peter O’Brien (ur. 1960) – australijski aktor i reżyser